— автор манги и гэкиги, наиболее известен работой Golgo 13, выходящий с 1968 года. Также популярна его манга Kage Gari (1969) и Barom One (1970). В 2010 году мангака был награждён Орденом Восходящего солнца IV степени.

Биография 
Сайто родом из префектуры Вакаяма, а с 1950-х годов жил в Осаке. В школе он был лучшим на уроках рисования и планировал заняться профессиональным боксом. В средней школе ходил в кружок сумоистов.

В старших классах, под влиянием американских фильмов «Кинг-Конг» и Война миров, он решил стать мангакой. Первая профессиональная работа  была опубликована в 1955 году. В 1958 Такао Сайто переехал в Токио, где организовал  вместе с рядом других художников (Масахико Мацумото, Масару Сакураи, Сумуму Мон, Цу Мотоми и др.). В 1958 году Ёсихиро Тацуми, Синдзи Нагасима и Сайто с коллегами отправили Осаму Тэдзуке письмо с приглашением на «Фабрику гэкиги»; Тэдзука, однако, называл гэкигу «антимангой» и относился к ней отрицательно, хотя впоследствии сам стал рисовать в похожем стиле.

Студия гэкиги просуществовала до 1960 года. В апреле 1960 Сайто создал компанию Saito Production, на данный момент включающую 19 сотрудников. С января 1969 года в журнале Big Comic выходит Golgo 13, входящая в число наиболее длинных манг в Японии. За неё автор был награждён премией издательства Shogakukan в 1976 году. С 1971 года он давал уроки по рисованию манги.

Скончался 24 сентября 2021 года от рака поджелудочной железы на 85-м году жизни, о его смерти было объявлено 29 сентября. По желанию мангаки, Golgo 13 продолжат сотрудники его студии, редакторы издательства и приглашённые сценаристы.

Работы 
 
 
 
 007 Series (1964—1967)
 
 
 
 
 
 Japan Sinks (1970) (манга адаптация)
 , которая была адаптирована в неизданную видеоигру для NES Secret Ties
 
 
 
  (манга адаптация)
 
  (манга адаптация)

Примечания

Ссылки 
 Saito Productions

Кавалеры ордена Восходящего солнца 4 класса